Ravenswaay of Ravenswaaij kan verwijzen naar:

Geografie
Ravenswaaij, dorpje in de Nederlandse gemeente Buren

Personen
Cornelis van Ravenswaay, Nederlands politicus, nationaalsocialistisch burgemeester te Zaandam en Utrecht
Huibert Antonie Ravenswaaij, Nederlands kunstschilder en dichter
Jan van Ravenswaay, Nederlands schilder 
Marcus Ravenswaaij, Nederlands beeldhouwer en medailleur
Rick van Ravenswaay, Surinaams politicus en landbouw- en voedingstechnoloog